USS Drum — кораблі ВМС США

 USS Drum (SS-228) — підводний човен США періоду Другої світової війни типу «Гато». Збудований у 1941 році. З 14 квітня 1969 року - корабель-музей
 USS Drum (SSN-677) — підводний човен типу «Стерджен». Збудований у 1972 році. На службі до 1995 року, після чого утилізований.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни